Луций може да се отнася до:
 Луций Вер
 Луций I -римски папа от 3 век
 Луций II – римски папа от 12 век
 Луций III – римски папа от 13 век